Poul Thomsen kan være:

 Poul Thomsen (skuespiller) (1922-1988) – dansk skuespiller
 Poul Thomsen (tv-vært) (1938-2022) – dansk tv-vært
 Poul Thomsen (politiker) – dansk konservativ folketingsmedlem
 Poul Thomsen (fysiker) (1923-2012) – professor i fysik
 Poul Mathias Thomsen (født 1955) – økonom